Мачерата — город в Италии.
 Мачерата — провинция в Италии.